Alejandra Amalia de Baviera (Aschaffenburg, 26 de agosto de 1826-Múnich, 21 de septiembre de 1875) fue un miembro de la Casa de Wittelsbach que dedicó su vida a la literatura. Nacida en el castillo de Johannisburg, en Aschaffenburg, Alejandra era la quinta hija del rey Luis I de Baviera y de su esposa, la reina Teresa de Sajonia-Hildburghausen.

Biografía 
El futuro príncipe regente Leopoldo era uno de sus hermanos. A lo largo de su vida estuvo particularmente unida a su madre e intentó "ser agradable y útil para su padre" después de su muerte. Vivía alternativamente en la residencia de Múnich, Berchtesgaden, en el Castillo de Leopoldskron, en la Villa Ludwigshöhe cerca de Edenkoben (Palatinado) y en Aschaffenburg. 
 

Alejandra era una jinete experta y tenía cuatro caballos.

Alejandra nunca se casó, siendo nombrada abadesa de las Damas Nobles de Santa Ana, en Múnich y Wurzburgo. A mediados de la década de 1850, el príncipe Luis Bonaparte pidió la mano de Alejandra en casamiento a Luis I, pero Bonaparte estaba divorciado, y el rey rehusó, la razón dada fue que era "imposible para él casar a su hija con un Napoleón", usando también como disculpa la mala salud de su hija.

Fue benefactora de la ciudad de Aschaffenburg e hizo una contribución duradera al cuidado de los pobres, por ejemplo al fundar una cocina para pobres y enfermos en 1860 en Aschaffenburg. Después de la muerte de su padre, el rey Luis I, ella heredó su colección de historia natural.

En 1852, Alejandra comenzó su carrera literaria. Su primer libro de historias fue titulado Weihnachtsrosen. Al año siguiente, publicó su segundo libro Souvenirs, pensées et essais. En 1856, aparecen Feldblumen, cuyas ganancias fueron donadas a un orfanato. En 1858, publicó Phantasie- und Lebensbilder. 

En 1862, tradujo algunos romances de Eugenio Foa, al alemán, y al año siguiente Thautropfen, una colección de historias que tradujo del francés al alemán, y algunas escritas por ella misma.

En 1870, Alejandra siguió traduciendo textos, esta vez fue el turno de las piezas de teatro de los hijos de Arnaud Berquin para el alemán, en su libro Das Kindertheater. El mismo año, apareció Der erste des Monats, otra traducción, esta vez de Jean-Nicolas Bouilly. En 1873, la princesa escribió Maiglöckchen. Alejandra contribuyó a la revista de Isabella Braun, llamada Jugendblätter.

A pesar de sus realizaciones literarias, tenía ciertas excentricidades, incluida una necesidad excesiva de estar limpia. Según esta fuente, su ropa tenía que ser cepillada diariamente. Los rituales de limpieza de la tarde a menudo tomaban horas, por lo que su padre le indicó a la princesa que descansara a más tardar a las 11:00 p. m. Con el aumento de la edad, también sufría la ilusión de haberse tragado un piano de cristal. Cuando tuvo que vomitar una vez, el personal arrojó un pequeño modelo de piano en la boquilla y le dijo que se había deshecho de los muebles. Tales y otros trastornos conductuales similares (tenía miedo a ser tocada) fueron quizás la verdadera razón por la cual la princesa no podía casarse, incluso una estadía de tres años en la institución de Illenau no podría cambiar su sufrimiento. 

Alejandra falleció a los cuarenta y nueve años, en el Palacio de Nymphenburg, en 1875. Su cuerpo fue enterrado en la cripta de Theatinerkirche, en la capital alemana.

Títulos, órdenes y cargos

Títulos 

 26 de agosto de 1826-21 de septiembre de 1875: Su Alteza Real la princesa Alejandra de Baviera.

Órdenes 

 Dama de la Orden de las Damas Nobles de la Reina María Luisa (Reino de España).

Cargos 

 Abadesa de la Institución de Damas Nobles de Santa Ana de Múnich.
 Abadesa de la Institución de Damas Nobles de Santa Ana de Wurzburgo.

Ancestros

Referencias 

Nobles de Alemania del siglo XIX
Princesas de Baviera del siglo XIX (casa de Wittelsbach)
Escritores de Alemania del siglo XIX
Escritores en alemán
Personas de Baviera
Sepultados en la Iglesia de los Teatinos y San Cayetano
Escritoras de Alemania
Alemanas del siglo XIX
Abadesas de la Institución de Damas Nobles de Santa Ana en Munich
Nacidos en Aschaffenburg
Fallecidos en Múnich